Pico de cigüeña puede referirse a:

 El nombre común de la planta Erodium ciconium
 El nombre común de la planta Erodium cicutarium.
 El nombre común de la planta Geranium pusillum.
 El nombre común de la planta Geranium robertianum.
 El nombre común de la planta Geranium rotundifolium.
 El nombre común de la planta Geranium sanguineum.